Регресія (психологія)
 Регресія (математика)
 Регресія (геологія)
 Регресійний аналіз